(prononcé ), est un mot turc qui signifie « porte-drapeau ». Le mot peut faire référence à :

Toponymie 

 Bayraktar, un quartier du district central de Bayburt ;
 Bayraktar, un quartier du district central de Kars ;
 Bayraktar, un quartier du district central d'Izmit.

Patronyme 

 Erdoğan Bayraktar (1948), homme politique turc ;
 Gülşen Bayraktar (1976), chanteuse turque ;
 Hakan Bayraktar (1976), footballeur turc ;
 Haluk Bayraktar (1978), manager turc et PDG d'une grande entreprise turque de défense et d'aviation ;
 Ali Bayraktar (1985), footballer turc.

Prénom 
 Bayraktar Bayraklı (1947), universitaire turc.

Autres 
 Bayraktar TB2, un dispositif de drone militaire produit en Turquie ;
 Bayraktar, une chanson ukrainienne dédiée à ce drone.